Inlandsbahn bezeichnet:
 die Inlandsbahn, eine teilweise stillgelegte Bahnstrecke durch das schwedische Binnenland
 die Inlandsbahn (Linie), eine touristische Bahnreise durch Mittel- und Nordschweden
 die Inlandsbanan AB, ein schwedisches Eisenbahnunternehmen.